Puerto Real kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puerto Real (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Puerto Real (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar